Tim Peters (* 6. August 1991 in Dortmund) ist ein deutscher Musikproduzent, Schlagersänger und -komponist.

Leben 
Tim Peters entstammt einer musikalischen Familie; sein Vater spielte als Gitarrist für Roy Black und Daliah Lavi. 1998 sang der siebenjährige Tim das gemeinsam mit seinem Vater verfasste Lied Nie mehr mit Laura. Darin geht es (so jedenfalls die gängige Interpretation) um eine Nacht, die er mit seiner drei Jahre jüngeren Cousine in einem Zimmer hatte verbringen müssen. Mit dem Lied trat er beim Grand Prix des Schlagers an, außerdem gab es einen Auftritt in der Harald-Schmidt-Show.

Später lernte Peters Klavier spielen, nach dem Abitur studierte er Medienmanagement. Es folgte ein Aufenthalt in New York. Danach begann er seine Tätigkeit als selbständiger Musikproduzent und Schlagerkomponist. Er schrieb Melodien unter anderem für Helene Fischer, Michelle, Matthias Reim, DJ Ötzi, Marie Reim, Semino Rossi, Feuerherz und Bernhard Brink. Das Lied Nicht verdient, gesungen von Michelle und Matthias Reim, erreichte die Chartspitze der Konservativ Pop Airplaycharts. Seit 2019 bringt er regelmäßig auch eigene Singles heraus, im Herbst 2022 folgt das Album Tim Peters

Tim Peters wohnt in Kamen.

Diskografie

Singles 
 1998: Nie mehr mit Laura
 2019: Girl aus’m Pott
 2020: So wie Du
 2021: Was du Liebe nennst
 2022: Auf die nächsten 30 Jahre
 2022: Von der Ruhr bis nach Amerika

Album 
 2022: Tim Peters

Weblinks 
 
 Text von Nie mehr mit Laura auf Musikguru
 Website von Tim Peters

Einzelnachweise 

Komponist (Deutschland)
Komponist (Schlager)
Musikproduzent
Schlagersänger
Deutscher
Geboren 1991
Mann